21. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 15 września na trasie liczącej 106,6 km. Start etapu miał miejsce w Fuenlabradzie, a meta w Madrycie.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Vuelta a España 2019